Die Generali Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Juli 2002 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup und in Sopot die Idea Prokom Open gespielt, welche anders als die Generali Open, die zur ATP International Series Gold zählten, nur zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Equadorianer Nicolás Lapentti, der in diesem Jahr an fünf gesetzt im Achtelfinale scheiterte. Es gewann der Spanier Àlex Corretja, der zuletzt 2000 das Turnier gewonnen hatte. Er schlug im Finale den Spanier Juan Carlos Ferrero (Nr. 2 der Setzliste) in drei Sätzen glatt. Er gewann damit den zweiten Titel der Saison und seinen insgesamt 17. und letzten Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Àlex Corretja und Luis Lobo, spielten beides dieses Jahr mit anderen Partner; während Lobo mit seinem Partner zum Auftakt ausschied, schaffte Corretja mit Lucas Arnold Ker erneut den Sprung ins Finale. Dort unterlagen sie Robbie Koenig und Thomas Shimada. Es war der einzige gemeinsame Titel der Sieger. Für Koenig war es der erste und Titel seiner Karriere, für Shimada der zweite Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie 8 gesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 855.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 880.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Kitzbühel